Барон де Бельпуч — испанский дворянский титул. Он был создан в 1139 году суверенным графом Барселоны и королем-консортом Арагона Рамоном Беренгером IV для Беренгера-Арнальдо де Англесолы, сеньора замка Бельпуч.

Название баронского титула происходит от названия муниципалитета Бельпуч, район (комарка) Уржель, провинция Льейда, автономное сообщество Каталония (Испания).

В 1922 году король Испании Альфонсо XIII восстановил титул барона де Бельпуч для Антонио де Бустоса и Руиса де Арана, который стал 22-м бароном де Бельпуч.

Бароны де Бельпуч

История баронов де Бельпуч 
 Беренгер-Арнальдо де Англесола , 1-й барон де Бельпуч.

 Гиллем II де Англесола (1180—1236) , 2-й барон де Бельпуч, сын предыдущего

 Гиллем III де Англесола (? — 1296) , 3-й барон де Бельпуч. Сын Бернардо (Рамона) де Англесола и внук предыдущего

 Гиллем IV де Англесола (ок. 1292—1333) , 4-й барон де Бельпуч, сын предыдущего
 Супруга — Беатриу (Беатрис) де Пальярс (1285—1320), виконтесса де Вильямур, дочь графа Арнау Рожера I де Пальярса и Эудоксии Ласкарины. Ему наследовал их сын:

 Рамон де Англесола и Пальярс (? — ?), 5-й барон де Бельпуч, виконт де Вилламур. Ему наследовала его сестра:

 Беатрис де Англесола  (1307—1330/1333), 6-я баронесса де Бельпуч, виконтесса де Вилламур.
 Супруг — Уго Фольк I де Кардона (ок. 1307—1334), 22-й виконт де Кардона, сын Рамона Фолька де Кардоны, 20-го виконта де Кардона, и Марии Альфонсес де Аро. Ей наследовал их сын:

 Уго II Фольк де Кардона (15 октября 1328 — 2 августа 1400), 7-й барон де Бельпуч, 1-й граф де Кардона.
 Супруга — Беатрис Бланка де Беренгер де Арагон, дочь Рамона Беренгера Арагонского, графа де Ампурьяс, и Бланки Арагонской.
 Супруга — Беатрис де Луана и Алагон, дочь Педро Мартинеса де Луны и Салуццо, сеньора де Альмонасид, и Эльфы де Арагон Херики и Арбореа. Ему наследовал его сын от второго брака:

 Уго Фольк де Кардона и Англесола  (1389—1410), 8-й барон де Бельпуч, 1-й барон де Альмонасид.
 Супруга — Франсиска де Кастро и Пинос, дочь Берната I Галсерана де Пиноса, барона де Пинос, и Альдонсы д Кастро, баронессы де Кастро. Ему наследовал их сын:

 Рамон Фольк де Кардона (1410—1460), 9-й барон де Бельпуч, барон де Линьола, барон де Калонже.
 Супруга — Каталина де Сентельес и Урреа, дочь Франсиско Гилаберта де Сентельес, 1-го графа де Олива, и Беатрис Хименес де Урреа. Ему наследовал их сын:

 Уго Фольк де Кардона Англесола и Сентельес (1430—1463), 10-й барон де Бельпуч.
 Супруга — Эльфа де Перельос и де Мур (1430—1495), 7-я баронесса де Альби, дочь Понса де Перельоса и Виоланты Луизы де Мур, 6-й баронессы де Альби. Поддерживал принца Карла Вианского и был лишен своего титула. Баронский титул был передан его младшему брату:

 Антонио Фольк де Кардона (1435—1467), 11-й барон де Бельпуч.
 Супруга — Кастельяна де Рекесенс и де Солер, 1-я баронесса де Линьола, дочь Галсерана де Рекесенса, 1-го барона де Молинс-де-Рей, и Изабель Джоан де Солер. Ему наследовал их сын:

 Рамон Фольк де Кардона-Англесола (Рамон Фольк де Кардона и Рекесенс) (1467 — 10 марта 1522), 12-й барон де Бельпуч, 1-й герцог де Сома, 1-й граф де Оливето, вице-король Неаполя в 1509—1522 годах.
 Супруга — Изабель Энрикес де Рекесенс (1485—1535), 2-я графиня де Паламос, дочь Галсерана де Рекесенса, 1-го графа де Паламос, и Беатрис де Энрикес, дочери 2-го графа де Альба-де-Листе. Ему наследовал их сын:

 Фернандо Фольк де Кардона и Рекесенс (20 ноября 1521—1571), 13-й барон де Бельпуч, 2-й герцог де Сома, 3-й граф де Паламос, 2-й граф де Оливето.
 Супруга — Беатрис Фернандес де Кордова, 4-я герцогиня де Сесса, дочь Луиса Фернандеса де Кордовы, 4-го графа де Кабра, 4-го виконта де Иснахар, и Эльвиры Фернандес де Кордовы, 2-й герцогини де Сесса, 2-й герцогини де Терранова и 2-й герцогини де Сантанджело. Ему наследовал их старший сын:

 Луис Фольк де Кардона и Фернандес де Кордова (1548—1574), 14-й барон де Бельпуч, 3-й герцог де Сома, 4-й граф де Паламос, 3-й граф де Оливето. Холост и бездетен. Ему наследовал его младший брат:

 Антонио Фернандес де Кордова Фольк де Кардона и Рекесенс (2 декабря 1550 — 6 января 1606), 15-й барон де Бельпуч, 4-й герцог де Сома, 5-й герцог Сесса, 5-й граф де Паламос, 4-й граф де Оливето, граф де Авеллино, граф де Тривенто, 3-й герцог Баэна, 7-й граф Кабра, виконт де Иснахар.
 Супруга — Хуана де Арагон и Кордова, дочь Диего Фернандеса де Кордовы, 3-го маркиза де Комарес, и Хуаны де Арагон Фольк де Кардоны, 4-й герцогини де Сегорбе, 4-й герцогини де Кардона, графини де Ампурьяс, графини де Прадес и маркизы де Пальярс. Ему наследовал их сын:

 Луис Фернандес де Кордова Фольк де Кардона Арагон и Рекесенс (1582 — 14 ноября 1642), 16-й барон де Бельпуч, 5-й герцог де Сома, 6-й герцог  Сесса, 4-й герцог Баэна, 8-й граф Кабра, граф де Паламос, 5-й граф де Оливето, барон де Линьола, барон де Калонже и виконт де Иснахар.
 Супруга — Марианна де Рохас, 4-я маркиза де Поса, дочь Франсиско де Рохаса и Кардовы, 3-го маркиза де Поса, и Франсиски Энрикес де Кабреры.
 Супруга — Франсиска Луиза Портокарерро (? — 1639), 6-я маркиза де Вильянуэва-дель-Фресно и 14-я сеньора де Могер. Дочь Алонсо де Портокарреро, 5-го маркиза де Вильянуэва-дель-Фресно, и Изабель де ла Куэвы. Ему наследовал его сын от первого брака:

 Антонио Фернандес де Кордова Фольк де Кардона Англесола Арагон и Рекесенс (1600—1659), 17-й барон де Бельпуч, 6-й герцог де Сома, 7-й герцог Сесса, 5-й герцог Баэна, 9-й граф Кабра, граф де Паламос, граф де Оливето, 9-й виконт де Иснахар, барон де Линьола и барон де Калонже.
 Супруга — Тереза Пиментель и Понсе де Леон (1596—1689), дочь Антонио Алонсо Пиментеля и Киньонеса, 9-го герцога де Бенавенте, графа де Луна, 6-го графа де Оливето, и Марии Понсе де Леон из дома герцогов де Аркос. Ему наследовал их сын:

 Франсиско Мария Фернандес де Кордова Фольк де Кардона Англесола Арагон и Рекесенс (17 октября 1626 — 12 сентября 1688), 18-й барон де Бельпуч, 7-й герцог де Сома, 8-й герцог Сесса, 6-й герцог Баэна, 8-й герцог де Терранова, 8-й герцог де Сантанджело, 10-й граф де Кабра.
 Супруга — Изабель Фернандес де Кордова и Фигероа (1619—1654), дочь Альфонсо Фернандеса де Кордовы и Фигероа, 5-го герцога де Ферия, 5-го маркиза де Прьего, и Хуаны Энрикес де Риберы, дочери маркиза де Тарифа.
 Супруга — Менсия Давалос (их брак был аннулирован).
 Супруга — Анна Мария Пиментель де Кордова и Энрикес де Гусман (1639—1676), 6-я маркиза де Тавара и 2-я графиня де Вильяда, дочь Энрике Пиментеля и Москосо, 5-го маркиза де Тавара, и Франсиски Фернандес де Кордовы.
 Супруга — Мария Андреа де Гусман и Суньига, дочь Мануэля Луиса де Гусмана и Манрике де Суньига, 4-го маркиза де Вильяманрике и маркиза де Аямонте, и Анны Давилы и Осорио, 11-й маркизы де Асторга. Ему наследовал его сын от первого брака:

 Феликс Мария Фернандес де Кордова Кардона и Рекесенс (1654 — 3 июля 1709), 19-й барон де Бельпуч, 8-й герцог де Сома, 9-й герцог Сесса, 7-й герцог Баэна и 12-й граф Кабра.
 Супруга — Франсиска Фернандес де Кордова и Рохас Портокарреро (1662—1680), 3-я графиня де Каса-Пальма и 7-я графиня де лас Посадас, дочь Диего Фернандеса де Кордовы и Портокарреро, 2-го графа де Каса-Пальма, и Леонор Сапаты и Сильвы.
 Супруга — Маргарита де Арагон и Бенавидес (1664—1702), дочь Луиса Рамона де Арагона Фолька де Кардоны, 7-го герцога де Кардона и 6-го герцога де Сегорбе, и Марии де Бенавидес. Ему наследовал его сын от первого брака:

 Франсиско Хавьер Фернандес де Кордова Кардона и Рекесенс (20 сентября 1687 — 19 мая 1750), 20-й барон де Бельпуч, 9-й герцог де Сома, 10-й герцог Сесса, 8-й герцог Баэна, 10-й герцог де Терранова, 10-й герцог де Сантанджело.
 Супруга — его родная тетка, тетТереза Фернандес де Кордова и Гусман, дочь Франсиско Фернандеса де Кордовы Фолька де Кардоны Англесолы Арагона и Рекесенса, 7-го герцога де Сома, 8-го герцога де Сесса, 6-го герцога де Баэна, и его четвертой жены. Марии Андреа де Гусман. Ему наследовала их дочь:

 Буэнавентура Франсиска Фернандес де Кордова Фольк де Кардона Рекесенс и Арагон (1712 — 9 апреля 1768), 21-я баронесса де Бельпуч, 10-я герцогиня де Сома, 11-я герцогиня де Сесса, 11-я герцогиня де Терранова, 11-я герцогиня де Сантанджело, 10-я герцогиня де Андрия, 9-я герцогиня де Баэна, 15-я графиня де Кабра и 10-я графиня де Оливето.
 Супруг — Вентура Осорио де Москосо и Гусман Давила и Арагон (1707—1746), 6-й герцог Санлукар-ла-Майор, 6-й герцог Медина-де-лас-Торрес, 10-й граф де Альтамира, граф де Лодоса, 5-й маркиз де Леганес, маркиз де Поса, маркиз де Мората-де-ла-Вега, 6-й маркиз де ла Вилья-де-Сан-Роман и т. д.
 Супруг — Хосе Мария де Гусман и Велес де Гевара (1709—1781), 4-й маркиз де Гевара, 7-й граф де Вильямедьяна, 12-й граф де Оньяте, 6-й маркиз де Монтеалегре, 7-й маркиз де Кинтана-дель-Марко, 5-й граф де Кампо-Реаль, 7-й граф де Кастронуэво, 7-й граф де лос Аркос.Восстановление креации в 1923 году: Антонио де Бустос и Руис де Арана (7 октября 1905 — 22 марта 1990), 22-й барон де Бельпуч. Сын Альфонсо де Бустоса и Бустоса (1861—1928), 9-го маркиза де Корвера, и Марии Изабель Луизы Руис де Арана и Осорио де Москосо (1865 — ?).
 Супруга — Матильда де Бустос и Камперо (? — 2007), дочь Альфонсо де Бустоса и Руиса де Араны, 2-го герцог де Уэте, и Марии Камперо и
Сервантес. Ему наследовал в 1990 году их сын:

 Альфонсо де Бустос и Бустос (? — 2 июня 2002), 23-й бароне де Бельпуч.
 Супруга — Мария Игнасия Пардо Мануэль де Вильена и Бертелеми. Ему наследовал их сын:

 Альфонсо де Бустос и Пардо-Мануэль де Вильена, 24-й барон де Бельпуч'''.
 Супруга — Консепсьон де Фуэнтес Коррипио.

См. также 
 Герцог де Сома
 Герцог Сесса
 Герцог Баэна
 Граф Кабра
 Виконт де Иснахар
 Барон де Линьола
 Маркиз де Пальярс
 Маркиз де Леганес
 Маркиз де Мората-де-ла-Вега

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Barones de Bellpuig

Бароны Испании
Дворянские титулы Испании